Пестуны  — топоним:

Беларусь 
 Пестуны — деревня, Миорский сельсовет, Миорский район, Витебская область
 Пестуны — деревня, Бильдюгский сельсовет, Шарковщинский район, Витебская область
 Пестуны — Дворносельский сельсовет, Миорский район, Витебская область